Митке́вич () — польская и белорусская фамилия; образована от имени Митко ← Дмитрий. Известные носители:

 Миткевич, Владимир Фёдорович (1872—1951) — русский учёный-электротехник, академик.
 Миткевич, Григорий Николаевич (1923—1959) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Миткевич, Мая Владимировна (род. 1938) — советский и российский искусствовед, директор Архангельского музея ИЗО.
 Миткевич, Ольга Александровна (1889—1938) — русская революционерка, участница гражданской войны в России, советский и партийный работник, директор завода № 22 в Филях.

Составные фамилии 
 Ильин-Миткевич, Александр Фёдорович (1889—1947) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Миткевич-Волчанский, Владимир Арсеньевич (1881—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.
 Миткевич-Желток, Владислав Антонович (10.03.1925 — 26.07.1985) —  старший производитель работ Славянского участка треста «Теплоэнергомонтаж» Министерства энергетики и электрификации Украинской ССР, Донецкая область. Герой Социалистического Труда (20.04.1971)

См. также 
 Миткевич (герб)
 Мицкевич (значения)

Примечания